Disyunción (del latín disiunctĭo, -ōnis 'desunión') significa separar o desunir. 
Tiene significados en lógica, filosofía, semántica lingüística y sintaxis, sin embargo todos son muy similares y se refieren a un operador sobre dos o más elementos que resulta verdad si sólo al menos un elemento es verdadero.

Puede referirse a:
 Disyunción, en genética, la separación de los cromosomas durante los procesos de mitosis y meiosis.
 Disyunción lógica, usada en las áreas de lógica y matemáticas.
 Disyunción filosófica
 Disyunción gramatical
 Disyunción columnar